Loja är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Granada och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Loja gränsar till Algarinejo, Alhama de Granada, Salar, Zafarraya, Alfarnate, Villanueva del Trabuco, Archidona, Villanueva de Tapia, Iznájar, Zagra, Montefrío, Villanueva Mesía och Huétor-Tájar.

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbsida

Indelningar i Andalusien
Orter i Andalusien
Granada (provins)